WAG je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Gambijo.
 Welsh Assembly Government

Glej tudi 

Kratice